Spider Webb kan avse:

 Spider Webb (musiker) – den brittiske musikern Rhys Webb
 Spider Webb (racerförare) – den amerikanske racerföraren Travis Webb